Блажи — деревня в северной части Пушкиногорского района Псковской области. Входит в состав городского поселения  Пушкиногорье.

Расположена в 8 км к северо-западу от административного центра района — посёлка городского типа Пушкинские Горы.

Население 

Численность населения деревни по оценке на конец 2010 года составляла 171 человек.

История 
До 3 июня 2010 года деревня была административным центром ныне упразднённого сельского поселения Зарецкая волость.

Примечания 

Населённые пункты Пушкиногорского района